Patientenberatung steht für
 Zahnärztliche Patientenberatung
Unabhängige Patientenberatung Deutschland